Перре́н () — французьке прізвище.

 Ален Перрен (,  1956) — французький футбольний тренер.
 Ерік Перрен (;  1975) — канадський хокеїст.
 Жак Перрен (;  1941) — французький кіноактор, кінорежисер та кінопродюсер.
 Жан Батист Перрен (; 1870—1942) — французький фізик.
 Кевін ван дер Перрен (; 1982) — бельгійський фігурист.
 Клод-Віктор Перрен (; 1764—1841) — французький військовий діяч часів Першої республіки та Першої імперії, Маршал Франції.
 Лоїк Перрен (; 1985) — французький футболіст, центральний захисник та опорний півзахисник.
 Марк Перрен де Бришамбо (; 1948) — генеральний секретар ОБСЄ.